

Cinema 
 La battaglia di Gorizia – film del 1916 diretto da Luca Comerio

Storia 
 Battaglia di Gorizia durante la Campagna d'Italia (1805)
 Battaglia di Gorizia durante la prima guerra mondiale
 Battaglia di Gorizia durante la seconda guerra mondiale